Карпе́нко — українське прізвище.

Відомі люди 
 Карпенко Анатолій
 Карпенко Анатолій Григорович ( 1953) — український композитор, аранжувальник.
 Карпенко Анатолій Леонідович ( 1948) — капітан 1 рангу, перший командир 7-ї окремої бригади спеціальних операцій Військово-Морських Сил України. У 2002–2006 роках — міський голова міста Очакова Миколаївської області.
 Карпенко Анатолій Миколайович (* 1938) — український радянський діяч, будівельник, новатор виробництва. Герой Соціалістичної Праці (1981).
 Карпенко Анатолій Якович (* 1955) — український підприємець, директор ЗАТ «Полюс» та Благодійного фонду «Дзвін надії», депутат Київської міської ради.
 Карпенко Анастасія Валеріївна (* 1983) — українська акторка.
 Карпенко Вадим Миколайович (* 1962) — український письменник, перекладач, видавець, громадський діяч.
 Карпенко Валентина (* 1972) — українська велосипедистка, учасниця Олімпійських ігор-2000 та 2004 років, майстер спорту України міжнародного класу з велоспорту.
 Карпенко Василь
 Карпенко Василь Васильович (1961—2015) — підполковник ЗСУ, заступник командира 10-го батальйону територіальної оборони, учасник російсько-української війни.
 Карпенко Василь Георгійович — завідувач відділення Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України, заслужений лікар України.
 Карпенко Василь Федорович (1917—1961) — Герой Соціалістичної Праці, механізатор, працював у колгоспі ім. Щорса, село Московка, Вільнянський район, Запорізька область.
 Карпенко Віктор
 Карпенко Віктор Андрійович (1943—2008) — ректор Севастопольського національного технічного університету.
 Карпенко Віктор Степанович (1923—2003) — український хірург й уролог.
 Карпенко Вікторія Володимирівна ( 1986) — артистка балету, Заслужена артистка України.
 Карпенко Віталій Юрійович ( 1937) — український актор, режисер.
 Карпенко Володимир Кирилович (1922—1992) — радянський поет, автор текстів пісень.
 Карпенко В'ячеслав Михайлович (* 1938) — російський письменник.
 Карпенко Геннадій
 Карпенко Геннадій Дмитрович (1949—1999) — білоруський політичний та громадський діяч.
 Карпенко Геннадій Григорович (1972—2014) — старший сержант 40-го батальйону територіальної оборони «Кривбас», учасник російсько-української війни.
 Карпенко Георгій Володимирович (1910—1977) — радянський фізик, академік АН УРСР з 1967 року.
 Карпенко Григорій Данилович (1820—1869) — український письменник, актор.
 Карпенко Григорій Миколайович (7 — 2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Карпенко Дар'я (1985) — казахська борчиня вільного стилю, срібна та бронзова призерка чемпіонатів Азії.
 Карпенко Дмитро («Яструб», «Лютий») (1917—1944) — хорунжий УПА, сотенний сотні «Сіроманці», перший серед старшин УПА нагороджений Золотим Хрестом Бойової Заслуги I класу — найвищої нагороди УПА (посмертно).
 Карпенко Дмитро Володимирович — генерал-майор повітряних сил Збройних сил України.
 Карпенко Єлисей Андрійович (1882—1933) — український письменник, актор, театральний діяч у США.
 Карпенко Зіновія Степанівна (* 1959) — український науковець-психолог і поет.
 Карпенко Іван Трохимович (1916—1970) — льотчик, генерал-лейтенант авіації, Герой Радянського Союзу, учасник Радянсько-японської війни 1945 року.
 Карпенко Ігор Васильович (1976) — український хокейний воротар, гравець національної збірної України.
 Карпенко Ігор Олегович (1997) — український футболіст, нападник.
 Карпенко Кирило Олексійович — молодший сержант Національної гвардії України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Карпенко Костянтин Миколайович (1920—1991) — український актор.
 Карпенко Любов Григорівна (1949) — українська поетеса.
 Карпенко Максим Ігорович ( 1986) — танцюрист, Заслужений артист України.
 Карпенко Микола
 Карпенко Микола Іванович (1925—2007) український поет і перекладач
 Карпенко Микола Михайлович — педагог, заслужений працівник культури України, очільник «Дніпропетровського театрального училища», а пізніше «Дніпропетровського театрально-художнього коледжу».
 Карпенко Микола Сергійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Карпенко Микола Пилипович ( 1950) — український педагог, журналіст
 Карпенко Микола Петрович ( 1942) — український радянський діяч, машиніст екскаватора будівельно-монтажного управління тресту «Будмеханізація» Головкиївміськбуду, депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Карпенко Михайло Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Карпенко Олександр
 Карпенко Олександр Борисович (1962—2015) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Карпенко Олександр Валентинович ( 1974) — український науковець, педагог, доктор наук з державного управління, завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій
 Карпенко Олександр Григорович (1977—2014) — молодший сержант ЗСУ, загинув у боях під містом Комсомольське Старобешівського району Донецької області.
 Карпенко Олександр Іванович (* 1978) — заступник Голови Служби безпеки України.
 Карпенко Олександр Юхимович (1921—2013) — український історик.
 Карпенко Олексій Вікторович ( 1949) — український психофізіолог. Доктор медичних наук
 Карпенко Олена
 Карпенко Олена Георгіївна (* 1966) — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та технології соціальної роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
 Карпенко Олена Олексіївна, також відома як співачка Solomia (1981) — українська письменниця, співачка і композитор.
 Карпенко Олена Юріївна (* 1967) — доктор філологічних наук, професор.
 Карпенко Ольга Петрівна ( 1950) — український мовознавець, славіст, доктор філологічних наук.
 Карпенко Петро Миколайович (1868—1934) — український актор.
 Карпенко-Криниця Петро (1917—1989) — український поет, журналіст.
 Карпенко Сергій
 Карпенко Сергій Васильович ( 1981) — український футболіст, захисник.
 Карпенко Сергій Гордійович (1895—1959) — радянський український актор. Народний артист УРСР (1957).
 Карпенко Сергій Іванович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Карпенко Сергій Миколайович (1971—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Карпенко Сергій Олександрович (1984—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Карпенко Сергій Русланович ( 1972) — юрист, директор Дніпропетровської консалтингової компанії «Фарго», на якого у 2003 році було скоєно замах на вбивство («Справа Коломойського», 2005).
 Карпенко Станіслав Сергійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Карпенко Степан Данилович (1815 — ? 1886) — український актор, композитор, письменник.
 Карпенко Фросина Андріївна (1905—1992) — українська народна поетеса.
 Карпенко Юрій Іванович — завідувач кафедри Одеського національного медичного університету, заслужений лікар України
 Карпенко Юрій Олександрович (1929—2009) — український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України, член-кореспондент НАН України.

Див. також 
 Іван Карпенко-Карий (справжнє прізвище — Тобілевич; 1845–1907) — український письменник, драматург.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко